

Cabeças de chave

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (quartas de final)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quartas de final)
  Vania King /  Yaroslava Shvedova (semifinal)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (semifinal)
  Victoria Azarenka /  Maria Kirilenko (quartas de final)
  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (segunda rodada)
  Sania Mirza /  Elena Vesnina (final)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primeira rodada)

<ol start="9">
  Nadia Petrova /  Anastasia Rodionova ''(quartas de final)
  Shuai Peng /  Jie Zheng ''(segunda rodada)
  María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues ''(terceira rodada)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska ''(primeira rodada)
  Chan Yung-jan /  Monica Niculescu ''(terceira rodada)
  Chuang Chia-jung /  Olga Govortsova ''(primeira rodada)
  Sara Errani /  Roberta Vinci ''(terceira rodada)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(terceira rodada)

Fase final

Primeira metade

Seção 1

Seção 2

Segunda metade

Seção 3

Seção 4

D
Torneio de Roland Garros - Duplas femininas